Референдум о членстве в Европейских сообществах Соединенного Королевства, также известный как Референдум о Европейском сообществе (Общий рынок), Референдум об общем рынке и Референдум о членстве в ЕЭС, состоялся в соответствии с положениями Закона о референдуме 1975 года 5 июня 1975 года в Великобритании. чтобы узнать поддержку населения относительно постоянного членства страны в Европейских сообществах (ЕС) – часто известных в то время как «Европейское сообщество» и «Общий рынок» – в которые она вступила  1 января 1973 года  при Консервативном правительстве Эдварда Хита .  Манифест лейбористов на всеобщих выборах в октябре 1974 года обещал, что люди будут «через урну для голосования»  решать, оставаться ли в ЕС. 

Это был первый общенациональный референдум, который когда-либо проводился на всей территории Соединенного Королевства, и он оставался единственным общебританским референдумом до 2011 года .

Кампания "Да" 

Кампания «Да» была официально поддержана Уилсоном  и большинством его кабинета, включая руководителей трех других Великих государственных учреждений: Дениса Хили , канцлера казначейства; Джеймса Каллагана , министра иностранных дел; и Роя Дженкинса, министра внутренних дел. Это решение было также поддержано большинством членов Консервативной партии, включая ее новоизбранного лидера Маргарет Тэтчер - 249 из 275 членов парламента поддержали пребывание в ЕС в ходе свободного голосования в апреле 1975 года  – Либеральная партия, Социал-демократическая и лейбористская партия , Партия Альянса Северной Ирландии и Авангардистская прогрессивная партия Юнионистов тоже поддержали оставление Великобритании в Европе.

Кампания "Нет" 
Влиятельный консерватор Эдвард дю Канн сказал, что «лейбористская партия безнадежно и бесповоротно расколота и запуталась в этом вопросе». Кампания «Нет» включала левое крыло Лейбористской партии, в том числе министров кабинета министров Майкла Фута, Тони Бенна, Питера Шора, Эрика Варли и Барбары Касл, которые во время кампании классно сказали: «Они заманили нас в Общий рынок с миражом о рыночном чуде". Некоторые сторонники лейбористского «Нет», включая Варли, были с правого фланга партии, но большинство были с левого крыла партии. Также в кампании Нет -участвовали заднескамеечники. «Многие консерваторы считают, что европейское сообщество не очень хорошо для Британии. Консервативная партия тоже разделена», –добавил дю Канн - глава Комитета консерваторов 1922 года  хотя у консерваторов в 1975 году было гораздо меньше евроскептиков, чем было бы во время последующих дебатов по Европе, таких как присоединение к Маастрихтскому договору. Большинство членов Юнистерской партии Ольстера высказались за «Нет» на референдуме, в первую очередь бывший министр консерваторов Енох Пауэлл , который после Бенна был вторым по значимости евроскептиком в кампании. Другие партии, поддерживающие кампанию «Нет», включали в себя Демократическую юнионистскую партию , Шотландскую национальную партию , Плед Сайму и партии за пределами парламента, включая Национальный фронт и Коммунистическую партию Великобритании .

Официальные партийные позиции

Примечания

Июнь 1975 года
Референдумы 1975 года
Референдумы, имеющие отношение к Европейскому союзу
Страницы с непроверенными переводами
Выборы в Великобритании